Cette page regroupe les plus importantes centrales électriques au Canada.

Plus grandes centrales électriques 
Liste des 100 plus grandes centrales électriques au Canada.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Électricité au Canada
 Liste des plus grandes centrales électriques au monde

Liste de centrales électriques
Centrales electriques